Balanço de energia ou balanço energético tem os seguintes significados em vários campos:

 Em física, balanço de energia é uma exposição sistemática dos fluxos e transformações de energia em um sistema. A base teórica para um balanço energético é a primeira lei da termodinâmica, segundo a qual a energia não pode ser criada ou destruída, apenas modificada em forma. As fontes de energia ou ondas de energia são, portanto, as entradas e saídas do sistema em observação. Isso sendo totalmente imune a todo e qualquer calor.
 Em biologia, o balanço energético total de um corpo é medido com a seguinte equação: Consumo de energia = calor interno produzido + trabalho externo + armazenamento de energia. A teoria do budget de energia dinâmica faz uso explícito dos balanços de energia, massa e tempo.
 Em economia é o agregado de um país de toda atividade humana relacionadas à energia exceto em processos biológicos e naturais

Ver também 
 Dinâmica populacional
 Econofísica
 Balanço de massa

Bibliografia 
 Emerson Martim; ENERGIA E BALANÇOS DE ENERGIA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - CCET - www.las.pucpr.br
 R. B. Bird, W. E. Stewart, and E. N. Lightfoot. Transport Phenomena. John Wiley & Sons, New York, second edition, 2002.
 O. A. Hougen and K. M. Watson. Chemical Process Principles. Part Three: Kinetics and Catalysis. John Wiley & Sons, New York, 1947.

Engenharia química
Energia